Dressieren steht für:
 Dressieren (Zubereitungsart)
 Dressur, das Abrichten von Tieren
 Vorbehandlung von Stahl vor dem Tiefziehen, siehe Aufrauverfahren
 das körpergerechte Formbügeln von Schnittteilen halbfertiger Kleidungsstücke

Siehe auch: